В США существует двухпартийная политическая система, при которой преобладающее значение в политической жизни страны имеют две основные политические партии, а остальным партиям и независимым кандидатам крайне сложно завоёвывать места в Конгрессе. Всего в США действуют около 40 национальных политических партий, большинство которых неизвестны широкой публике даже как т. н. «третьи партии». Ведущими партиями являются Демократическая и Республиканская, которые с 1852 года неизменно побеждают на президентских выборах и с 1856 года контролируют Конгресс Соединённых Штатов. Малые партии участвуют в президентских, парламентских и региональных выборах, но лишь время от времени кому-нибудь из членов малых партий удаётся добиться избрания в Палату представителей или Сенат Конгресса или в региональные парламенты и мэрии. Только в некоторых штатах существуют третьи партии, пользующиеся некоторым реальным влиянием на региональную политику, например, Прогрессивная партия Вермонта.

Партии, представленные в Конгрессе 

Республиканская партия

Внутренние фракции:
 Республиканцы-традиционалисты
 Консервативные республиканцы
 Неоконсерваторы
 Палеоконсерваторы
 Финансовые консерваторы
 Социальные консерваторы
 Умеренные республиканцы (сострадательные консерваторы)
 Либертарианские республиканцы
 (республиканцы Саут Парка)
 Либеральные республиканцы (республиканцы Рокфеллера)
Демократическая партия

Внутренние фракции:
 Прогрессивные демократы Америки
 Либертарианские демократы
 Новые демократы (Умеренные демократы)
 Консервативные демократы

Национальные партии, не представленные в Конгрессе

Крайне правые 
 Американская нацистская партия (, 1959). Национал-социализм, неонацизм, белый сепаратизм, белый национализм, антисемитизм. Входит в .
 Американская партия свободы (, 2010). Палеоконсерватизм, белый национализм, «Третий путь».
 Американская фалангистская партия (, полное название , 2006) — ультраконсервативная антикоммунистическая партия. Называют себя «партией третьего пути» и приверженцами политической философии Хосе Антонио Примо де Ривера, основателя испанского фалангизма.
 Национал-социалистическое движение (, 1974). Национал-социализм, неонацизм, белый супремасизм, выступает в защиту белых от афро-американцев и против нелегальной миграции.

Правые 
 «Америка превыше всего» (, 2002). Идеология — палеоконсерватизм, экономический национализм, во внешней политике сторонники невмешательства.
 Американская независимая партия (, 1967). Палеоконсерватизм.
 Американская партия (, 1969). Палеоконсерватизм.
 Джефферсоновская республиканская партия (, 2006). Считают себя наследниками Демократическо-республиканской партии. Официальной платформы не имеет, выступает с антивоенных позиций, в защиту прав штатов, за невмешательства во внешней политике, ограничение роли федеральных властей, против нелегальной миграции.
 Конституционная партия (, 1992). Была основана как Партия американских налогоплательщиков (). Американский национализм, национальный консерватизм, палеоконсерватизм, христианский национализм, социальный консерватизм, консервативный либерализм, экономический национализм, палеолибертарианство, .
 Независимая американская партия (, 1998). Конституционализм, ограничение роли государства в экономике и личной жизни.
 Партия Америки (, 2008). Раньше называлась Партия независимости Америки (). Консерватизм, конституционализм.
 Христианская партия Свободы (, 1996). Была создана как отделение Партии американских налогоплательщиков в штате Вашингтон. Позже преобразована в самостоятельную партию под названием Партия американского наследия (). Современное название носит с 2010 года. Палеоконсерватизм, национализм, христианский фундаментализм, сторонники невмешательства государства в социальных вопросах.

Правый центр 
 Американская народная партия (, 2009). Правоцентристская в финансовых вопросах, левоцентристская в социальных. Популизм, конституционализм, выступают за  и , прозрачность бюджета, антимонополизм, ограничение прав корпораций, индивидуализацию избирательных фондов.

Центр 
 Гражданская партия Соединённых Штатов (, 2004). До 2011 года называлась Новая американская независимая партия (). Прагматизм, популизм, центризм, умеренность, .
 Независимая партия Америки (, 2007) — образована в результате слияния нескольких региональных партий. , популизм.
 Партия единства Америки (, 2004) — умеренная, центристская. Выступает за сбалансированный бюджет, налоговые льготы для тех, кто пользовался платной медицинской помощью, ограничение сроков для конгрессменов.
 Реформистская партия США (, 1995) — основана кандидатом на пост президента Россом Перо как альтернатива Республиканской и Демократической партиям. Популизм, центризм, консерватизм, экономический национализм, выступает за сбалансированный бюджет, реформу существующей системы финансирования партий, против нелегальной иммиграции, за ограничения сроков для конгрессменов и всенародные выборы президента, в социальных вопросах, в том числе аборты и права сексуальных меньшинств, общей платформы не имеет.
 «Современные виги» (, 2008). Платформа партии основана на «Философии современных вигов» ():  (отказ от традиционной модели — «левые vs правые») и синкретическая политика, прагматизм, классический либерализм, выступают в защиту прав штатов и за сбалансированный бюджет, в финансовых вопросах занимают правоцентристские позиции, в социальных ближе к левому центру.

Левый центр 
 Лейбористская партия (, 1996). Создана рядом профсоюзных объединений. Социал-демократия, прогрессивизм, тред-юнионизм.
 Зелёная партия США (, 2001). Крупнейшая из левых и левоцентристских партий страны, образованная после удачного участия Ральфа Нейдера в президентской гонке 2000 года. «Зелёная политика», народная демократия, социал-демократия, популизм, прогрессивизм, гражданский либертарианизм. Член  и Федерации «зелёных» партий Америк ().
 Партия справедливости (, 2011). Создана сторонниками бывшего мэра Солт-Лейк-Сити Рокки Андерсона для выдвижения его на пост президента. В декабре 2011 года получили статус партии в штате Миссисипи. Популизм, социал-демократия, защита окружающей среды, американский прогрессивизм.
 Пацифистская партия США (, 1983). Пацифизм, антивоенное движение, ненасильственное сопротивление, смешанная экономика.

Левые 
 «Партия мира и свободы» (, 1967). Создана левыми активистами движения против войны во Вьетнаме. Социализм, демократический социализм, феминизм, энвайронментализм, пацифизм.
 Социалистическая партия США (, 1973). Образована на базе одного из осколков мощной в начале XX века Соцпартии. Демократический социализм, социалистический феминизм, выступает против капитализма и «авторитарного коммунизма», за национализацию крупного бизнеса и введения рабочего самоуправления.

Крайне левые 
 Всемирная рабочая партия (, 1959). Коммунизм, марксизм-ленинизм, революционный социализм, социалистическая экономика. Создана в результате выхода промаоистский группы Сэма Мерси из Социалистической рабочей партии.
 Коммунистическая партия США (, 1919). Коммунизм, марксизм-ленинизм. Просоветская компартия, бывшая одной из ключевых мишеней антикоммунизма в годы «Красной угрозы» и маккартизма, после распада СССР восприняла многие из установок, более характерных для новых левых. Участник Международного совещания коммунистических и рабочих партий ().
 «Новый союз» (, 1974). Коммунизм, марксизм, синдикалистский марксизм Де Леона — , рабочая демократия, сторонники политической и социальной революции, но при этом осуждают насилие и «стремятся к законной деятельности с целью свержения капиталистической экономической системы».
 «Партия за социализм и освобождение» (, 2004). Коммунизм, марксизм-ленинизм, социалистическая экономика, революционный социализм, антиколониализм. Существовавший в СССР строй оценивает сдержанно-положительно, поддерживает Кубинскую революцию, выступает за свободу слова и борьбу с империализмом.
 Свободная социалистическая партия (, 1966). Социализм, марксистский феминизм, троцкизм. Организована на базе ячейки Социалистической рабочей партии в Сиэтле, рассматривающей освободительную борьбу женщин и угнетённых меньшинств как важный элемент пролетарской революции.
 «Социалистическая альтернатива» (, 1986). Коммунизм, марксизм, троцкизм, антикапитализм. Участвовала в деятельности Лейбористской партии и президентских кампаниях Ральфа Нейдера. Входит в Комитет за рабочий интернационал.
 Социалистическая партия равенства (, 1966). Прежнее название Рабочая лига (). Коммунизм, марксизм, троцкизм, социалистическая экономика, придерживается антивоенных взглядов, выступает против запрета абортов и . Входят в Международный комитет Четвёртого интернационала.
 Социалистическая рабочая партия (, 1938). Коммунизм, марксизм, троцкизм, кастроизм. Первая троцкистская партия США, с 1938 до 1990 года входившая в Четвёртый интернационал. Ныне входит в международную организацию . В СРП входили такие теоретики троцкизма, как Джеймс Патрик Кэннон и Макс Шахтман.
 «Социалистическое действие» (, 1983). Коммунизм, марксизм, троцкизм, выступают за «перманентную революцию», классовую независимость и международную солидарность трудящихся. Основана активистами, исключёнными из Социалистической рабочей партии за отстаивание теории перманентной революции. Единственная троцкистская группа в США, чей член избран в представительский орган местной власти. Входит в Воссоединённый Четвёртый интернационал.

Либертарианские 
 «Бостонское чаепитие» (, 2006). Названа в честь акции протестa американских колонистов против действий Британского правительства, ставшей началом Американской революции. Либертарианство, принцип невмешательства во внешней политике и финансовых вопросах. Член .
 Либертарианская партия (, 1971). Либертарианство, минархизм, культурный либерализм, невмешательство в дела других государств, классический либерализм.
 Объективистская партия (, 2008). Идеология основывается на философии объективизма, в финансовых вопросах придерживаются идеи невмешательства государства, в социальных — стоят на позициях индивидуализма.
 Партия популистов Америки (, 2002). Конституционная демократия, ограничение роли государства в экономике и личной жизни, прямая демократия, локализм (приоритет местных интересов), гражданское законодательство, анти-государственники и сторонники свободного рынка, выступают за решение важных вопросов не парламентом, а на референдумах.

Тематические партии 
 Партия запрета (, 1869). Выступает за ограничение или полный запрет продажи алкогольных напитков и табачных изделий, азартных игр, наркотиков и порнографии, против коммерциализации порока.
 «Марихуана» (, 2002). Антипрогибиционизм (выступает за легализацию марихуаны), социальный либертарианизм.
 Пиратская партия США (, 2006). Выступает за кардинальное реформирование закона об интеллектуальной собственности и патентного права, свободу информации, открытое правительство и сетевой нейтралитет. Входит в Пиратский Интернационал.

Партии меньшинств 
 Raza Unida Party (, , 1970) — партия чикано. Национализм, выступает за улучшение жилищных условий, работы и возможности получения образования для мексиканских американцев, в защиту их экономических, социальных и политических прав.
 Социалистическая партия африканского народа (, 1972) — партия афроамериканцев. Основана в результате слияния организаций «Черная власть» в штатах Флорида и Кентукки. Революционная организация, целью которой является улучшение условий жизни чёрных людей в США и по всему миру, в том числе получение компенсации за несправедливость рабства, сегрегации и неоколониализма. Организатор Африканского Социалистического Интернационала ().

Региональные партии 
Помимо национальных партий, действующих в разных штатах, также имеются региональные партии, действующие на территории одного штата и редко участвующие в национальных выборах. В данном списке перечислены только те партии, которые никаким образом не связаны с национальными.

Аляска 
 Партия независимости Аляски (). Выступает за независимость Аляски. Либертарианство, палеоконсерватизм, консерватизм, поддерживает идеи свободного владения оружием, приватизации, домашнего обучения и .
 Республиканская умеренная партия Аляски (). Была основана группой республиканцев, недовольных засильем в партии .

Вермонт 
 Вермонтская прогрессивная партия (). Идеология базируется на идеях прогрессивизма, популизма, социал-демократии, «зелёной политики» и демократического социализма. Партия пользуется поддержкой как «традиционных либералов» из Демократической партии, так и рабочих-республиканцев. Выступает за повышение доступности здравоохранения, использование возобновляемых источников энергии, отказ от ядерной энергии, создание сети высокоскоростных железных дорог, реформирование пенитенциарной системы и защиту прав осуждённых, помощь бездомным, окончание «войны с наркотиками», реформу школьного образования, в защиту прав профсоюзов, за повышение минимальной зарплаты, децентрализацию экономики, прогрессивный подоходный налог. Партия занимает антивоенную позицию и поддерживает права ЛГБТ, в том числе легализацию однополых браков.
 Союз свободы (). Левая партия, определяющая себя как ненасильственная социалистическая. Платформа базируется на идеях демократического социализма, эко-социализма и популизма. Близка к Вермонтской прогрессивной партии.

Висконсин 
 Прогрессивная партия Дейна (). Независимая прогрессивная политическая партия, действующая только в округе Дейн. Участвует исключительно в местных выборах. Тесно связана с демократами и «зелёными». Выступает за повышение качества жизни в округе Дейн для всех людей, улучшение работы местных властей, повышение доступности жилья, увеличение прожиточного минимума, более открытое правительство.

Гавайи 
 «Алоха Айна» (). Название происходит от Aloha Aina, что означает «любовь к земле». Является современной реинкарнацией Партии за самоуправление Гавайев (). Создана на базе Лучшей партии Гавайев () в результате недовольства коренных гавайцев решением о допуске некоренных гавайцев к выборам Попечительского совета Управления гавайских дел.

Делавэр 
 Независимая партия Делавэра (). Близка к Либертарианской партии. Дважды на выборах президента поддерживала Ральфа Нейдера.
 Партия голубой энигмы ().

Иллинойс 
 Партия умеренных (). Идеология партии основывается на умеренности, центризме, стремлении к миру и открытой демократии. Партия выступает за изменение действующей системы подоходного налога и ограничение миграции.

Коннектикут 
 «Коннектикут за Либермана» (). Была создана после поражения на партийных праймериз сенатора-демократа Джо Либермана с целью добиться его переизбрания. В целом разделяет идеи Демократической партии. После того как Либерман заявил, что не будет добиваться переизбрания в 2012 году, партия разделилась на две группы, каждая из которых предлагает свои планы.

Миннесота 
 Партия простых людей (). Была создана для борьбы с запретом наркотиков. Идеология — народная демократия. Выступает за снижение налогов, легализацию марихуаны и гашиша, в защиту гражданских прав и свободы вероисповедания.
 Экологическая демократическая партия (). Идеология — экология и защита окружающей среды, народная демократия, американский прогрессизм, холизм. В финансовых вопросах занимает левые позиции, в социальных стоит на позициях прогрессивизма. Выступает за структурные изменения в экономике для превращения её в экологическую, введение пропорционального представительства на выборах в Палату представителей Миннесоты, реформу финансирования избирательных кампаний, ограничение прав корпораций.

Монтана 
 Конституционная партия Монтаны (). Была создана как отделение Конституционной партии США, позднее отделилась, став самостоятельной партией. Палеоконсерватизм, национализм, экономический либерализм.

Мэриленд 
 Популистская партия Мэриленда (). Была создана для поддержки Ральфа Нейдера на выборах президента 2004 года. Продолжила свою деятельность и после выборов, предлагая идеи популизма как альтернативу либерализму демократов и консерватизму республиканцев. Выступает за снижение налогов для трудящихся и народный капитализм, призывают к прекращению «волны корпоративной преступности», борьбе с политической коррупцией и принятию законов, благоприятных для работников, малого бизнеса и мелких землевладельцев.

Невада 
 Чайная партия Невады (, 2010). Создана бывшим республиканцем Скоттом Ашджианом, решившим баллотироваться в Сенат США от Невады. Консервативно-либертарианская партия, выступающая за ограничение роли государства и снижение налогов. Близка по идеологии к Движению чаепития.

Нью-Джерси 
 Нью-джерсийская консервативная партия (). По идеологии схожа с Республиканской партией. Выступает за низкие налоги, сбалансированный бюджет, право на частную собственность и права штатов, уменьшение внешней помощи и государственной поддержки здравоохранения, стремятся усилить армию, ужесточить иммиграционные законы и ограничить сроки для конгрессменов.

Нью-Йорк 
 Консервативная партия штата Нью-Йорк (). Обычно нью-йоркские консерваторы поддерживают кандидатов Республиканской партии, за исключением тех которых сочли слишком либеральными, одновременно ведя кампанию против кандидатов от демократов. Идеология основана на американском, финансовом и социальном консерватизме.
 Либеральная партия Нью-Йорка (). Идеология основана на американском либерализме. Партия поддерживает право на аборт, увеличение расходов на образование и всеобщее здравоохранение.
 Нью-йоркская партия свободы (). Основана в 2010 году бывшим членом «Чёрных пантер» Нью-йоркским городским советником Чарльзом Бэрроном на чёрной прогрессивной платформе. Выступает за справедливое перераспределение богатства, прогрессивное налогообложение, бесплатное образование, освобождение политических заключённых, права женщин, в поддержку молодёжи и пожилых людей, за использование чистых и возобновляемых источников энергии.
 Партия налогового протеста (). Была создана в нью-йоркском округе Нассау. Выступает с позиций  за изменение налогово-бюджетной политики округа Нассау. На выборах обычно поддерживает кандидатов-республиканцев.
 Партия налогоплательщиков Нью-Йорка (). Идеология основана на американском, финансовом и социальном консерватизме. Главный принцип — снижение налогов. Поддерживает кандидатов-республиканцев, тесно связана с Движением чаепития.
 Партия работающих семей (). Левоцентристская, идеология базируется на идеях американского прогрессивизма. Выступает за создание хорошо оплачиваемых рабочих мест, доступное жилье, доступное медицинское обслуживание, улучшение государственных школ и увеличение инвестиций в общественные услуги, повышение минимальной заработной платы, реформирование политики в области наркотиков, защиту окружающей среды.
 Партия штата Нью-Йорк за право на жизнь (). Была основана в ответ на легализацию абортов в штате Нью-Йорк. Выступает за запрет абортов.
 Реформистская партия марихуаны (). Выступает за легализацию марихуаны.
 «Чёртова аренда слишком высока» (). Главный принцип — снижение платы за наём жилья в городе Нью-Йорке, что облегчит финансовое бремя простых людей, поможет покончить с бедностью и повысить уровень занятости. Также партия выступает за снижение налогов и предоставление налоговых льгот для жителей пригородов, увеличение расходов на образование, поддержку нуклеарных семей, захват незанятых жилых домов, реформирование судебной системы, против сокращения расходов на обслуживание престарелых. Поддерживая восстановление семейных ценностей, партия в то же время не против защиты прав ЛГБТ, в том числе однополых браков.

Огайо 
 Партия хартии (). Действует только в Цинциннати. Платформа основывается на идеях независимого прогрессивизма. Выступает за реформу городского управления.

Орегон 
 Конституционная партия Орегона (). Была основана как отделение Конституционной партии США, позднее стала самостоятельной партией из-за вопроса об абортах, так как орегонские конституционалисты признают аборты в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери. Идеология базируется на палеоконсерватизме, национализме и экономическом либерализме.
 Независимая партия Орегона (). Центристская прогрессивная партия, выступающая за улучшение здравоохранения и образования, повышение благосостояния, в том числе путём реформирования налогово-бюджетной системы и изменения системы финансирования политических партий.
 Орегонская прогрессивная партия (). Левоцентристская партия, стоящая на позициях прогрессивизма и социал-демократии. Выступает за изменения системы финансирования партий, создание государственного «Банка Орегона», преобразование Законодательного собрания из двухпалатного в однопалатное, сокращение военного бюджета, легализацию однополых браков, реформирование системы здравоохранения, использование возобновляемых источников энергии, прекращение федеральной «войны с наркотиками».

Род-Айленд 
 Партия умеренных Род-Айленда (). Центристская партия выступающая за финансовую ответственность. Партия продвигает принцип «Четырёх Е» (). Предлагают добиться сбалансированного бюджета за счёт сокращения расходов, в частности снижения доходов государственных служащих до уровня заработков работников частного сектора, снижение налогов, улучшение государственных школ, ужесточение законов этики и трудовых договоров чиновников, чтобы повысить их ответственность за свои действия, введение «агрессивной» программы охраны окружающей среды. По социальным вопросам партия официальной позиции не имеет.

Флорида 
 Флоридская партия вигов (). Идеология в целом основана на «Философии современных вигов», но с консервативным уклоном.

Южная Каролина 
 Объединённая гражданская партия (). Была образована с целью добиться избрания чёрных кандидатов в законодательные органы в округах с чёрным большинством. На президентских выборах в 1990-х—2000-х годах поддерживала Росса Перо, Ральфа Нейдера, социалиста Уолта Брауна и Барака Обаму.
 Трудовая партия Южной Каролины (). Учреждена в 2006 году группой профсоюзных активистов с целью защиты прав и интересов трудящихся. Социал-демократия, прогрессивизм. Является частью общенациональной Трудовой партии (), которой не удалось добиться регистрации.

Исторические партии 
Следующие партии больше не существуют, они перечислены в порядке создания.

XVIII век 
 Антифедералистская партия (, ок. 1789 — ок 1792). Создана на базе движения против федерации и ратификации Конституции, выступала за права штатов.
 Федералистская партия (, ок. 1789 — ок 1820). Выступала за федеративную республику с сильной центральной властью, развитие промышленности и городов.
 Демократическо-республиканская партия (США) (, 1792 — ок 1824). Организована в противовес Федералистской партии, выступала за ограничение полномочий федеральных органов и учреждений, за права штатов.

XIX век 
 Партия веротерпимости (, 1816 — ок 1827). Создана в штате Коннектикут сторонниками веротерпимости в основном из числа приверженцев Епископальной церкви, выступала за отмену десятины. Вошла в состав Демократической партии.
 Национальная республиканская партия (, 1825—1833). Создана в результате распада Демократическо-республиканской партии сторонниками президента Д. К. Адамса. Влилась в Партию вигов.
 Антимасонская партия (, 1826—1838). Учреждена для противодействия масонству. Позднее влилась в Партию вигов.
 Партия нулификации (. 1830—1839). Образована в Южной Каролине противниками тарифной политики федеральных властей. Выступала в защиту прав штатов.
 Партия вигов (, 1833—1856). Организована в результате слияния нескольких партий, выступавших против политики президента Э. Джексона.
 Партия свободы (, 1840—1848). Выступала за отмену рабства. Вошла в состав Партии свободной земли.
 Партия закона и порядка Род-Айленда (, 1840-е). Создана после  всеобщего избирательного права в штате Род-Айленд.
 Антимормонская партия (Иллинойс) (, 1841—1843). Была создана противниками Джозефа Смита-младшего, основателя Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и движения Святых последних дней. Прекратила существование после того, как пять членов партии убили лидера мормонов.
 Американская республиканская партия (, 1843—1854). Создана в штате Нью-Йорк. Антииммигрантская.
 Партия свободной земли (, 1848—1855). Выступала против распространения рабства на новые западные территории.
 «Анти-Небраска» (, 1854). Создана противниками закона «Канзас—Небраска».
 Американская партия (иначе «незнайки») (, ок. 1854—1858). Националистическая, выступала против иммиграции ирландцев-католиков. Раскололась из-за вопроса о рабстве.
 Оппозиционная партия (, 1854—1858). В американской истории так принято обозначать политические группы выступавшие против президентов-демократов Ф. Пирса и Д. Бьюкенена, но не входившие в Республиканскую партию.
 Конституционный союз (, 1860). Создана вигами-консерваторами при участии ряда членов Партии «незнаек» и южан-демократов выступавших против разделения США. Выступала за безоговорочное признание Конституции и единства Союза, а также за исполнение законов.
 Партия безусловного союза (, 1861—1866). Название партий сторонников единства США любой ценой в ряде южных штатов: Миссури, Кентукки, Мэриленд и других.
 Национальный союз (, 1864—1868). Создан для участия в выборах 1864 года как коалиция Республиканской партии и так называемых «военных демократов», поддержавших во время Гражданской войны президента А. Линкольна.
 Партия перестройки (, 1870—1885). Была основана сторонниками «перестройки» госдолга Западной Виргинии, против «власти богатства», за отмену подушной подати (), увеличение финансирования школ и других общественных учреждений.
 Народная партия Юты (, 1870—1891). Создана при поддержке Церкви Иисуса Христа Святых последних дней как оппонент Либеральной партии Юты.
 Либеральная партия (штат Юта) (, 1870—1893). Выступала за реформирование Юты и мормонской церкви. Также иногда называется Антимормонской партией.
 Либеральная Республиканская партия США (, 1872). Была организована либеральным крылом Республиканской партии с целью не допустить переизбрания президента У. Гранта.
 Партия гринбекеров (, 1874—1884). Придерживалась антимонополистических взглядов, выступала в защиту трудящихся, особенно фермеров.
 Социалистическая трудовая партия (Социалистическая партия труда Америки , 1876—2008). Первоначальное название — Партия рабочих (). Старейшая социалистическая партия в США и вторая (после СДПГ) по году создания среди социалистических партий в мире. Коммунизм, марксизм, синдикалистский марксизм Де Леона — . Критически относилась к парламентаризму, придерживалась идеологии «социалистического промышленного юнионизма», считая, что можно построить социализм благодаря совместным действиям рабочего класса, организованного в профсоюзы. Фактически прекратила функционировать с 1 сентября 2008 года.
 Антимонопольная партия (, 1884). Прогрессивная партия, выступавшая за принятие антимонопольного законодательства, прямые выборы сенаторов, прогрессивный подоходный налог, в защиту прав профсоюзов.
 Народная партия (они же «народники/популисты») (, 1887—1908). Создана на основе популистского движения США XIX века. Выступала за радикальную аграрную реформу, против элиты, произвола банков и железнодорожных компаний, за биметаллизм.
 Демократическая независимая партия Северной Дакоты (, 1891—1894). Создана путём слияния Крестьянского союза и Демократической партии Северной Дакоты.
 Серебряная партия (, 1892—1902). Поддерживала биметаллизм и инфляционную денежную политику с помощью «свободной чеканки серебра».
 Национально-демократическая партия (они же «Золотые демократы») (, 1896—1900). Была создана сторонниками «золотого стандарта» на основе консервативного крыла Демократической партии, выступавшими против кандидата на пост президента от демократов У. Д. Брайана, продвигавшего идеи биметаллизма и свободной чеканки серебра.
 Серебряная республиканская партия (, 1896—1900). Создана республиканцами отвергавшими идеи «золотого стандарта» и выступавшими за биметаллизм и свободную чеканку серебра.
 Социал-демократическая партия ( 1898—1901). Создана Юджином Дебсом на базе организации «Социал-демократия Америки» ().
 Партия самоуправления Гавайев (, 1900—1912). Националистическая партия коренных гавайцев.

XX век 
 «А Коннектикут» (, 1990-е). Была основана бывшим сенатором-республиканцем и кандидатом в губернаторы Лоуэллом П. Виккером-младшим. Своё название получила для того чтобы занять первое место в избирательном бюллетене.
 «Америка превыше всего» (, 1944—1996). Изоляционистская националистическая христианско-консервативная партия. Другое название — Христианский националистический крестовый поход (), оба названия использовались параллельно.
 Американская партия (штат Юта) (также известна как Антимормонская партия) (, 1904—1911). Была создана, чтобы противостоять влиянию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в штате Юта.
 Американская рабочая партия (, 1933—1934). Создана активистами . Лидеры партии пытались найти «американский подход» к марксизму. Объединилась с Коммунистической лигой Америки.
 Американская трудовая партия (, 1936—1956). Основана группой профсоюзных лидеров и бывших членов Социалистической партии Америки. Партия должна была стать американским аналогом британской Лейбористской партии.
 Беспартийная лига (, 1915—1956). Основанная в Северной Дакоте бывшим социалистом Артуром Таунли с привлечением бывших членов Республиканской партии. Выступала за государственный контроль над АПК, банками и другими смежными отраслями. Влилась в состав Демократической партии, при этом исполком лиги до сих пор действует в Северной Дакоте.
 Вегетарианская партия (, 1948—1964).
 Гражданская партия (, 1979—1984). Была основана в Вашингтоне, округ Колумбия, с целью объединить экологические и либеральные группы, недовольные политикой президента Д. Картера. Идеология — левый либерализм и энвайронментализм. После роспуска многие активисты присоединились к Партии потребителей ().
 Демократическая партия прав штатов (они же «диксикраты») (, 1948). Создана группой губернаторов и конгрессменов из южных штатов на базе консервативного крыла Демократической партии, недовольная попытками Г. Трумэна бороться с сегрегацией на Юге. Потерпев поражение на президентских выборах 1948 года вернулись обратно в партию, образовав свою фракцию.
 Демократическая партия «Свобода Миссисипи» (, 1964). Создана в штате Миссисипи во время движения за гражданские права чернокожих. Выступала в защиту прав афроамериканцев, в первую очередь за право голосовать.
 Коммунистическая лига Америки (, 1928—1934). Создана троцкистами, исключёнными из Компартии США. Объединилась с Американской рабочей партией.
 Коммунистическая рабочая партия (, 1969—1985). Маоистская, сталинистская, антиимпериалистическая и антирасистская партия, созданная Джерри Туном, бывшим членом Прогрессивной Лейбористской партии (). В разное время называлась Азиатская исследовательская группа () и Организация «Точка зрения рабочих» (). Была распущена своим лидером, создавшим новую организацию — Новое демократическое движение ().
 Конституционная партия (, 1952—1968?). Консервативная.
 Лейбористская партия США (, 1973—1979). Образована членами Национального форума трудовых комитетов () для выдвижения Линдона Ларуша на пост президента США в 1976 году. Позднее на базе партии был создан  Национально-демократической политический комитет ().
 Лига за независимые политические действия (, 1928—1932). Была создана группой либералов и социалистов после победы Г. Гувера на выборах президента с целью осуществить политическую перестройку США. Председателем был Джон Дьюи. Победа в 1932 году Ф. Д. Рузвельта и проводимая им политика «Нового курса» привели к распаду организации.
 Молодёжная международная партия (они же «йиппи») (, 1967). Крайне левое движение-«антипартия», основанное Джерри Рубином, Эбби Хоффманом и Полом Красснером. Идеология — левый радикализм, новые левые, либертарный социализм, анархо-марксизм, «зелёный анархизм», «свободная любовь», антикопоративизм. Прославилась своими эпатажными акциями против капитализма, политического истеблишмента и войны во Вьетнаме.
 Народная партия (, 1984—1994).
 Народная партия (, 1971—1976). Была создана рядом мелких политических партий и левых организаций, базирующихся на единой антивоенной платформе с целью поддержать Бенджамина Спока на президентских выборах.
 Национал-социалистическая партия белых людей (, 1959—1983). Основана Командующим ВМС США Д. Л. Рокуэллом как Американская нацистская партия (). Пережив ряд расколов, партия подпала под влияние М. Коэла и со временем была реорганизована в полурелигиозную организацию «Новый Порядок» ().
 Национальная женская партия (, 1913—1930). Первоначальное название Конгрессиональный Союз за женское равноправие (). Создана с целью добиться права голоса для женщин.
 Независимая партия штата Юта (, 1988—1996). Создана республиканцем Мерриллом Куком, позднее вернувшимся в партию. Входила в Патриотическую партию (), но отказалась присоединиться к Реформистской партии ().
 Новая партия (, 1992—1998). Идеология — социал-демократия и прогрессивизм. Создана с целью объединить профсоюзы и общественные организации. Позднее организация партии в округе Дейн (Висконсин) преобразовалось в Прогрессивную партию Дейна (), часть нью-йоркских членов присоединились к Партии работающих семей ().
 Новый альянс (, 1979—1992). Создана на базе зонтичной организации Трудового сообщества «Альянс за перемены» (), коалиции «Женщины за народную демократию» и Нью-йоркского городского совета безработных и получателей социального пособия (). Позиционировалась как просоциалистическая. После расформирования часть членов присоединились к Патриотической партии () и сформировали Комитет за единую независимую партию ().
 «Обеспокоенные граждане» (, 1975—1992). Была создана в Коннектикуте на базе местного отделения Конституционной партии. Выступала против абортов и эвтаназии, за развитие государственного образования, разумную экологическую политику, социальную ответственность общества, в защиту профсоюзов, прав работников и гражданских свобод.
 «Оглядываясь назад» (, 1984—1996). Создана , которая несколько раз пыталась добиться выдвижения в президенты США от Республиканской партии, но безуспешно. Пять раз баллотировалась в президенты от своей партии.
 Партия независимости (она же «Лига независимости» или Национальная лига независимости) (, 1906—1914). Была основана издателем-магнатом У. Р. Хёрстом на базе Муниципальной лиги собственников. В своей программе выступала против коррумпированных политических машин, за восьмичасовой рабочий день, создание министерства труда, передачу в государственную собственность ряда отраслей экономики (в том числе железных дорог) и создания центрального банка.
 Партия природного закона (, 1992—2004). Была связана с международной Партией природного закона, основанной на учении Махариши Махеш Йоги. Предлагала за счёт правительства создать группы в 7000 «Летающих йогов», что приведёт к снижению общенационального стресса, безработицы и уровня преступности, повышению ВНП, улучшению здоровье и сделает страну неуязвимой для нападения извне. Также партия поддерживала введение пропорционального налогообложения, реформу избирательной системы (прямое народное голосование и т. д.), равные права для женщин и геев, выступала против легализации наркотиков, органическое сельское хозяйство и за использование возобновляемых источников энергии.
 Партия простых людей (, 1986—2004). Была создана для борьбы с запретом наркотиков. Идеология — народная демократия. Выступали за снижение налогов, легализацию марихуаны и гашиша, в защиту гражданских прав и свободы вероисповедания. Действовали в штатах Миннесота (действует до сих), Айове и Вермонте.
 Партия свободы Нью-Йорка (, 1994—1998). Была создана сторонниками кандидата в губернаторы Джорджа Патаки под названием «Партия снижения налогов сейчас» (). В 1996 году поддержали на выборах президента республиканца Боба Доула.
 Партия Союза (, 1936). Образована сторонниками убитого в 1935 году сенатора Х. Лонга на базе движения  с целью предложить популистскую альтернативу «Новому курсу» Ф. Д. Рузвельта. Выступала за «раздел богатств» и введение жёсткого прогрессивного налога. Проиграв на президентских выборах 1936 года, партия быстро развалилась, раздираемая противоречиями между лидерами.
 Прогрессивная партия (1912) (она же «Партия лося») (, 1912—1914). Создана сторонниками бывшего президента Т. Рузвельта на базе прогрессивного крыла Республиканской партии. Выступала за право голоса для женщин, в защиту прав рабочих и иммигрантов, социальное обеспечение для детей и женщин, налоговую реформу, ограничение средств на предвыборные кампании, облегчение процедуры принятия поправок к конституции, создание сети речных каналов внутри США.
 Прогрессивная партия (1924) (, 1924—1937). Создана сторонниками сенатора Роберта Лафолета на базе прогрессивного крыла Республиканской партии для участия в президентских выборах. На выборах 1924 года Прогрессивная партия создала коалицию фермеров и трудящихся вместе с Социалистической партией (), Американской федерацией труда и рядом железнодорожных профсоюзов, призывая к национализации железных дорог и социальным реформам. После смерти Лафолета в 1925 году активность партии на национальном уровне существенно упала.
 Прогрессивная партия (, 1948—1955). Была создана бывшим вице-президентом Г. Уоллесом на базе левого крыла Демократической партии. Идеология — социал-демократия, новый национализм и американский прогрессивизм.
 Пролетарская партия Америки (, 1920—1971). Образована в результате раскола Социалистической партии штата Мичиган (). Коммунистическая.
 Пуэрто-риканская социалистическая партия (, 1959—1993). Марксистская партия, выступавшая за создание независимой «демократической рабочей республики» Пуэрто-Рико. Возникла как Движение за независимость (), созданное группой диссидентов из Партии независимости Пуэрто-Рико (), бывших активистов Националистической () и Коммунистической () партий Пуэрто-Рико, при участии студентов — членов Университетской федерации за независимость (). Находилась под сильным влиянием Кубинской революции.
 Рабочая партия США (, 1934—1938). Образована в результате слияния Коммунистической лиги Америки и Американской рабочей партии. Позднее члены партии вступили в Социалистическую партию Америки и Социалистическую рабочую.
 Социалистическая партия Америки (, 1901—1972). Основана после слияния Социал-демократической партии и части Социалистической трудовой партии. Ведущая левая партия США до Первой мировой войны. После ряда расколов прекратила свою деятельность.
 Фермерская трудовая партия (, 1918—1944). Организована в Миннесоте при участии кооперативного движения, фермерских организаций, и профсоюзов. Выступала за частичную национализацию экономики, создание государственных банков, общественный контроль за природными ресурсами, в защиту гражданских свобод и прав трудящихся. К концу 1924 года национальная партия прекратила своё существование, а региональные действовали в отдельных штатах до 1944 года, когда в Миннесоте была образована Демократическо-Фермерско-Трудовая партия Миннесоты ().
 Партия самообороны «Чёрные Пантеры» (, 1966—1970-х годов). Радикальная афроамериканская организация, ставившая своей целью защиту чернокожего населения и его гражданских прав.

XXI век 
 «Личный выбор» (, 2004—2006?). Создатели, бывшие члены Либертарианской партии, утверждали, что каждый человек имеет свободу воли и прав личности, следуя принципу «живи сам и дай жить другим».
 Партия ветеранов

Партии, не участвующие в выборах 
В США действуют целый ряд организаций, которые не выдвигают кандидатов на выборах, но в остальном их функции аналогичны с политическими партиями.
 Американская реформистская партия (, 1997). Создана членами Реформистской партии США недовольных действиями основателя партии Р. Перо. Не является политической партией в общепринятом смысле, так как не участвует в выборах напрямую, поддерживая кандидатов третьих партий и независимых. На президентских выборах 2000-х годах поддерживала Ральфа Нейдера. Включает в себя Реформистскую партию Северных Марианских островов.
 «Возрождение и революция» (фракция солидарности) (, 2002). Правопреемник Троцкистской лиги (). Участвует в работе Координационного комитета по возрождению Четвёртого Интернационала (.
 Всемирная социалистическая партия Соединённых Штатов (, 1916). Создана как Социалистическая партия США (), позже называлась Социалистическое просветительское общество (), а затем Рабочая социалистическая партия (). Современное название с 1947 года. Со временем пришла в упадок, но активизировалась благодаря интернету. Утверждает, что с момента своего создания сохраняет оригинальную концепцию социализма К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Паннекука и У. Морриса. Входит в Мировое социалистическое движение ().
 Группа интернационалистов (, 1996). Создана Яном Норденом после его исключения из Международной коммунистической лиги. Троцкисты, ведут борьбу за международную социалистическую революцию и завоевание власти рабочим классом во главе с марксистско-ленинской партией. Фактически является филиалом Лиги за Четвёртый интернационал ().
 Группа рабочих-интернационалистов (, 2002). Левые коммунисты. Член Интернационалистической коммунистической тенденции.
 Демократические социалисты Америки (, 1982). Образована путём слияния Демократического Социалистического организационного комитета () и Нового американского движения (). Включила как «новых левых», так и выходцев из традиционных левых партий. На выборах поддерживает демократов, «зелёных», социалистов и независимых. Идеология — демократический социализм, социалистическая демократия, прогрессивизм. Член Социнтерна.
 Зелёные / Зелёная партия США (, 1991). Создана как преемник Американской зелёной организации (), которая ранее называлась Зелёные комитеты по переписке (), существовавшей в 1984—1991 годах. Статус партии потеряли в 2005 году.
 «Интернационализм» (, 1970). Левокоммунистическая организация, созданная при участии бывших членов «Комитета новостей и писем» Раи Дунаевской. Является американской секцией Интернационального коммунистического течения.
 «Искра» (, 1971). Группа появилась как фракция внутри Спартаковской лиги вокруг журнала Spark. Считает, что социалистическую трансформацию общества может завершить только рабочий класс, сознательно борющийся за свои классовые интересы, поэтому своей главной задачей видит в создании революционной рабочей партии. Идеология базируется на марксизме в большевистской традиции Ленина и Троцкого. Входит в Союз коммунистов-интернационалистов ().
 «Комитет новостей и писем» (, 1955). Революционно-социалистическая и марксистско-гуманистическая организация, основанная экс-троцкисткой Р. Дунаевской. Издаёт газету .
 Лига за революционную партию (, 1976). Троцкистская организация созданная в результате раскола ныне несуществующей Революционной социалистической лиги (). Член Коммунистической организации за Четвёртый интернационал ().
 Лига революционеров за новую Америку (, 1993). Революционно-коммунистическая организация, созданная с целью «воспитания революционеров и разрешения проблем экономики и общества в сотрудничестве с коммунистами».
 Марксистско-ленинская организация США (, 1981). Антиревизионистская коммунистическая партия.
 Международная социалистическая организация (, 1977). Революционная социалистическая организация, стоящая на позициях пролетарского интернационализма, троцкизма и взглядах американского писателя и социалиста Хэла Дрейпера, «социализм снизу» (Socialism from below), то есть самоосвобождения рабочего класса от власти капитала и бюрократии. Постоянный наблюдатель в Воссоединённом Четвёртом интернационале.
 Организация «Коммунистический голос» (, 1995). Создана бывшими членами Марксистско-ленинской партии США () вокруг журнала «Коммунистический голос» (). Также издаёт «Голос детройтских рабочих» () и «революционный литературный журнал» «Борьба» (). Критикует троцкизм, сталинизм и маоизм как «фальшивый коммунизм», адаптированный к интересам господствующего класса. Иногда рассматривается как левокоммунистическая, хотя критикует и левых коммунистов.
 Прогрессивная трудовая партия (, 1961). Первоначально Прогрессивное трудовое движение (). Транснациональная коммунистическая партия, основанная группой членов Коммунистической партии США, считавших, что Советский Союз предал коммунизм и стал на путь ревизионизма и государственного капитализма.
 Рабочая международная лига (, 2001). Социалистическая организация, базирующаяся на идеях К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина и Л. Троцкого, связанная с Международной марксистской тенденцией.
 Рабочая партия США (, 2003). Стоит на платформе антиимпериализма и антикапитализма.
 Революционная коммунистическая партия (, 1975). Первоначально Революционный союз (). Маоистская коммунистическая партия, считающая, что американскому империализму не будет мирного конца и освободиться можно только через коммунистическую революцию.
 Революционная организация труда (, 1961). Маоистская группа отколовшаяся от Коммунистической партии США. Участвует в деятельности Международного коммунистического семинара (), Международной конференции марксистско-ленинских партий и организаций (Международный информационный бюллетень) () и Международной координации революционных партий и организаций ().
 «Солидарность» (, 1986). Социалистическая организация, связанная с журналом «Против течения» (). Была создана на базе троцкистской организации «Международные социалисты» (), слившейся с «Рабочей силой» () и «Социалистическим единством» (). Демократическая, революционная социалистическая, феминистская, антирасистская организацая, во многом отошедшая от традиционного ленинизма и троцкизма.
 Социал-демократы США (, 1972). Созданы на базе расколовшейся Социалистической партии Америки. Одной из целей организации было содействие превращению Демократической партии в социал-демократическую. До 2005 года считалась главной ассоциацией социал-демократов США. После смерти своего лидера Пенна Кембла от рака 15 октября 2005 года SDUSA объявила об организационном перерыве, фактически прекратив свою деятельность. После нескольких лет бездействия в 2008—2009 годах было предпринято две попытки возродить организацию. В Пенсильвании была создана ассоциация «Социал-демократы США — Социалистическая партия США» (). Позже была организована ассоциация «Социал-демократы США».
 Социалистическая организация «Дорога свободы» (группа freedomroad.org) (, 1985). Марксистско-ленинская организация, группирующаяся вокруг сайта freedomroad.org. Выступает против сталинизма, за полное самоопределение чёрных и чиканос, освобождение рабочего класса, женщин и ЛГБТ, создание единого революционного фронта рабочих и угнетённых социальных и национальных групп.
 Социалистическая организация «Дорога свободы» (группа frso.org) (, 1985). Марксистско-ленинская организация, группирующаяся вокруг сайта frso.org. В отличие от группы freedomroad.org, считает И. В. Сталина одним из идеологов марксизма-ленинизма и выступает за создание единой революционной коммунистической партии.
 Социалистическая рабочая организация (, 2001). Троцкисты. Создана на базе журнала  группой бывших членов Социалистического действия
 «Социалистический организатор» (, 1991). Троцкисты. Создана вокруг газеты The Organizer группой бывших членов Социалистического действия (). Во многом состоит из латиноамериканской рабочей молодежи, в результате является одной из наиболее левых организаций, участвующих в борьбе за права иммигрантов. Состоит в Четвёртом интернационале (Международный центр реконструкции) ().
 Спартаковская лига (, 1966). Троцкисты. Создана на базе Молодёжной социалистической лиги (). Входит в Международную коммунистическую лигу ().
 «Четвёртый международный форум» (фракция Солидарности) (, 1995). Троцкисты, входящие в «Солидарность». Первоначально назывались «Четвёртое направление интернационалистов» (). Входят в Воссоединённый Четвёртый интернационал.

См. также 
 Политические партии США
 Третьи партии (США)
 Прогрессивизм в США
 Либерализм в США

Ссылки 
 Справочник американских политических партий
 Партийная хронология США
 Бюллетень о выборах Ballot Access News

США
Партии